Frederik Van Rossum (componist) (1939), Belgisch componist
 Frederik van Rossum, personage uit de Nederlandse soapserie Goede tijden, slechte tijden, zie lijst van personages uit Goede tijden, slechte tijden (2010-2019)#Frederik van Rossum